Четыре корабля и три береговых базы Королевского флота носили название HMS Sultan (султан).

 HMS Sultan — шхуна, закуплена в 1768, продана в 1773.
 HMS Sultan — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1775, превращен в плавучую тюрьму в 1797. Переименован в HMS Suffolk в 1805, разобран в 1816.
 HMS Sultan — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1807, превращен в плавучую казарму в 1860, разобран в 1864.
 HMS Sultan — казематный броненосец; спущен на воду в 1870. Переименован в HMS Fisgard IV в 1906; снова в Sultan в 1932, одновременно превращен в учебный корабль. Отправлен на слом в 1946.

 HMS Sultan — военно-морская база в Сингапуре; вступила в строй в 1940, вместо HMS Terror. Заброшена после падения Сингапура в 1942.
 HMS Sultan- береговая база в Сингапуре для персонала в бухте Кеппель, вступила в строй в 1945, расформирована в 1947.
 HMS Sultan — учебная база инженерного персонала и авиационных команд в Госпорт, там же находится Электро-механический колледж Министерства обороны. В строю с 1956.

См. также 
 TCG Sultanhisar — эсминец, спущен на воду для турецкого флота в 1940, временно в составе Королевского флота как HMS Sultan Hisar в 1941; сделал переход в Турцию и передан ей в 1942.